Cottingley (Bradford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Cottingley (Leeds) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire